Manala est le huitième album studio du groupe finlandais de folk metal Korpiklaani. Il est prévu de sortir le vendredi  chez Nuclear Blast. Cet album marque les débuts du nouveau violoniste du groupe, Tuomas Rounakari. Le CD sera disponible en deux versions, une version standard et une version digipack comprenant un CD bonus reprenant tous les titres en version anglaise. Il y aura aussi des versions disques vinyles. Selon le chanteur et guitariste de Korpiklaani, Jonne Järvelä: "Manala" est le royaume de la mort (l'enfer dans la mythologie finlandaise).

L'image de la pochette a été créée par l'artiste Finlandais Jan Yrlund.

Liste des morceaux 
 Kunnia - 3:25
 Tuonelan Tuvilla - 3:10
 Rauta - 3:06
 Ruuminmultaa - 3:37
 Petoeläimen Kuola - 3:15
 Synkkä - 5:25
 Ievan Polkka - 3:08
 Husky Sledge - 1:49
 Dolorous - 3:05
 Uni - 3:49
 Metsälle - 5:35
 Sumussa Hämärän Aamun - 6:19
 Soil of the Corpse (bonus track) - 3:37

Bonus CD ( Digipak Européen) 
 Honor
 At The Huts Of The Underworld
 The Steel
 Soil Of The Corpse
 Predator’s Saliva
 Dark Side
 Ieva’s Polka
 Husky-Sledge
 Dolorous
 Dream
 Off To The Hunt

Formation 
 Jonne Järvelä : chant, guitare
 Jarkko Aaltonen : basse
 Tuomas Rounakari : violon
 Matti Matson Johansson : batterie
 Kalle Cane Savijärvi : guitare
 Juho JuhoKusti Kauppinen : accordéon

Album de Korpiklaani
Album publié par Napalm Records